Archenhold ist der Name folgender Personen:

Friedrich Simon Archenhold (* 2. Oktober 1861, † 14. Oktober 1939), deutscher Astronom
Günter Archenhold (* 1904, † 21. Februar 1999), deutscher Astronom und Mathematiker (ältester Sohn von Friedrich Simon Archenhold)

Siehe auch:
 Archenhold-Sternwarte in Berlin-Treptow 
 (4030) Archenhold, Hauptgürtelasteroid